isoton oder isotonisch (griechisch ἴσος ísos ‚gleich‘ und τόνος tónos ‚das Spannen‘) bezeichnet:

 in der Biologie eine Lösung mit demselben osmotischen Druck wie ein Vergleichsmedium, siehe Tonizität #Isotonizität
 Kontraktionsarten, die mit gleichbleibender Spannung ablaufen, siehe Muskelkontraktion #Kontraktionsarten
 Isotone Abbildung, in der Mathematik eine Abbildung, die Ordnungsrelationen erhält
 Isoton (Kernphysik), in der Kernphysik Nuklide mit gleicher Neutronenzahl

Siehe auch:
 isoosmotisch
 Isotonisches Getränk
 Isotonische Kochsalzlösung